LAzerbaidjan va participar en els Jocs Olímpics de Londres 2012 al Regne Unit. El Comitè Olímpic Nacional de l'Azerbaidjan va enviar un total de 53 atletes als Jocs a Londres, per competir en 14 disciplines esportives.

Elnur Məmmədli va ser l'abanderat de l'Azerbaidjan en la cerimònia d'obertura.

Els atletes de l'Azerbaidjan han guanyat un total de 10 medalles: 2 medalles d'or, 2 medalles de plata i 6 medalles de bronze.

Atletes 
La següent taula mostra el nombre d'atletes en cada disciplina:

Medaller 
L'equip olímpic àzeri va aconseguir les següents medalles:

Medallistes

Referències

Vegeu també 
 Azerbaidjan als Jocs Olímpics

Jocs Olímpics d'Estiu de 2012
Azerbaidjan als Jocs Olímpics